Тепкин, Гавриил Эрдневич (1891—1920) — участник Гражданской войны, полковник, командир 80-го Зюнгарского Калмыцкого конного полка.
 Тепкин, Лувсан-Шарап (1875—1949) — шаджин-лама калмыцкого народа в 1928—1931 годах.